|-
| 34501 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34502 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34503 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34504 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34505 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34506 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34507 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34508 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34509 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34510 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34511 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34512 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34513 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34514 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34515 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34516 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34517 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 34518 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 34519 - ||  || 21 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 34520 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 34521 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34522 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34523 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34524 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34525 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34526 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34527 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34528 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34529 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34530 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34531 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34532 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34533 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34534 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34535 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34536 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34537 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34538 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34539 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34540 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34541 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34542 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34543 Davidbriggs ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34544 - ||  || 21 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34545 - ||  || 21 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34546 - ||  || 21 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34547 - ||  || 21 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34548 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34549 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34550 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34551 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34552 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34553 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34554 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34555 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34556 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34557 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34558 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34559 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34560 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34561 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34562 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34563 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34564 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34565 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34566 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34567 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34568 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34569 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34570 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34571 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34572 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34573 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34574 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34575 - ||  || 29 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 34576 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34577 - ||  || 26 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 34578 - ||  || 25 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 34579 - ||  || 25 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 34580 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34581 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34582 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34583 - ||  || 29 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34584 - ||  || 29 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34585 - ||  || 30 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34586 - ||  || 30 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34587 - ||  || 28 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34588 - || 2000 TL || 2 octombrie 2000 ||  || 
|-
| 34589 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34590 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34591 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34592 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34593 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34594 - ||  || 2 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34595 - ||  || 4 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34596 - ||  || 4 octombrie 2000 || Bergisch Gladbach || 
|-
| 34597 - ||  || 6 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34598 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34599 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34600 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-